Die Abkürzung NLE wird in folgenden Zusammenhängen benutzt:
 Niederlausitzer Eisenbahn, Bahnstrecke Falkenberg (Elster)–Beeskow
 Niederlausitzer Eisenbahn-Gesellschaft, eine Eisenbahngesellschaft
 Non-Linear Editing, siehe Videoschnitt

Abkürzung